Por René García puede referirse a:
 René García Villegas, juez chileno.
 René García García, político chileno.
 René García Miranda, actor mexicano, conocido por ser la voz de Vegeta en Hispanoamérica.